Подопригора — украинская фамилия.

Известные носители 
 Подопригора, Афанасий Андронович (1927—2005) — советский украинский правовед, д. ю. н., академик Национальной академии правовых наук Украины.
 Подопригора, Владимир Николаевич (род. 1954) — российский государственный и политический деятель, к. э. н.
 Подопригора (Феллер), Ксения Владимировна (род. 1990) — российская лыжница.